

Geografia 
 Norr Amsberg – area urbana a Borlänge, contea di Dalarna, Svezia

Persone 
 Claus van Amsberg – principe consorte della regina dei Paesi Bassi, Beatrice
 George von Amsberg – militare tedesco